Il singolare  del Comerica Bank Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Steve Johnson era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Donald Young.

Bradley Klahn ha battuto in finale Daniel Evans 3–6, 7–6(7–5), 6–4.

Teste di serie 

  Guido Pella (quarti di finale)
  Evgenij Donskoj (semifinali)
  Steve Johnson (primo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

  Wayne Odesnik (quarti di finale)
  Bobby Reynolds (primo turno)
  Miša Zverev (quarti di finale)
  Jimmy Wang (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Comerica Bank Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013